Nikolaj Nikolaevič Aničkov – patologo russo
 Palazzo Aničkov – palazzo di San Pietroburgo
 Ponte Aničkov – ponte di San Pietroburgo